Константи́н Влади́мирович Полищу́к (13 мая 1970, Николаев, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник и тренер.

Игровая карьера 
Футболом начал заниматься в николаевской ДЮСШ «Судостроитель». Первые тренеры — Анатолий Норов и Евгений Деревяга. Дебютировал во взрослой команде «корабелов» в 1987 году.

В 1989 году тренер Валерий Журавко пригласил Константина в очаковский «Маяк». Вместе с командой Полищук прошёл путь от чемпионата области до первой лиги чемпионата Украины. В 1990 году в составе «Маяка» завоевал кубок Советского Союза среди производственных коллективов. На турнире Константин был основным игроком, сыграл, в том числе в финальном матче с «Металлургом» (Алдан). В очаковской команде играл до самого её расформирования в июле 1995 года. Всего за «Маяк» («Артанию») в чемпионатах СССР и Украины провёл 144 матча, забил 6 голов. Сезон завершил в «Кремне».

Карьеру продолжил в Белоруссии. Вместе с экс-партнёрами по «Артании» Романом Андрейко, Аркадием Чунихиным и Сергеем Баркаловым выступал за команду первой лиги «Фомальгаут» (Борисов), сыграл за неё 3 игры, однако в том же году белорусский клуб снялся с соревнований.

Вернулся на Украину в Николаев. С командой родного города стал победителем чемпионата Украины среди команд первой лиги сезона 1997/98 годов.

07 июля 1998 года в матче «Николаев» — «Нива» (Тернополь) дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины. Всего в составе «корабелов» провёл пять сезонов.

Тренерская карьера 
В 2004 перешёл на тренерскую работу. В херсонском «Кристалле» помогал Сергею Пучкову в роли играющего тренера. После того, как Сергей Пучков возглавил ФК «Севастополь», руководство херсонского клуба приняло решение доверить команду Полищуку. После шести поражений в семи матчах Полищука в херсонской команде сменил её бывший форвард Юрий Мартынов. Полищук же ушёл к Пучкову в «Севастополь», «Таврию» и «Славутич» (Черкассы). С «Таврией» — обладатель Кубка Украины 2009/10. В 2013 году — ассистент главного тренера (Сергея Пучкова) в запорожском «Металлурге».

В марте 2014 года был назначен спортивным директором МФК «Николаев».

Примечания

Ссылки 
 Досье на сайте fcsevastopol.com 
 Досье на сайте fcmetallurg.zp.ua

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Артания»
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Фомальгаут»
Игроки ФК «Энергия» Южноукраинск
Игроки ФК «Портовик» Ильичёвск
Игроки ФК «Кристалл» Херсон
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Кристалл» Херсон